Gaeumannomyces — рід грибів родини Magnaporthaceae. Назва вперше опублікована 1952 року.

Класифікація 
До роду Gaeumannomyces відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Arx, J.A. von; Olivier, D.L. 1952. The taxonomy of Ophiobolus graminis Sacc. Transactions of the British Mycological Society. 35(1):29-33 - P.32

Роди грибів
Сордаріоміцети